Ворончиха — название населённых пунктов.

Россия 
 Ворончиха — бывшая деревня в Балезинском районе Удмуртии.
 Ворончиха — деревня в Панинском сельском поселении Фурмановском районе Ивановской области.
 Ворончиха — урочище, бывшая деревня, в Кировской области, в 20 километрах от посёлка Лальск.
 Ворончиха — бывшая деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Ворончиха — бывшая деревня в Плесецком районе Архангельской области.

См. также 
 ГЭС Ворончиха — бывшая ГЭС в Ивановской области.